Оскар Хайес (Чейес; ; 14 декабря 1873, Броды — 28 февраля 1928, Нью-Йорк) — американский шахматист.

Спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты США